Beatrix I van Gandersheim (1037-1061), abdis
 Beatrix I van Bigorre (+1095), gravin van Bigorre (1080-1095)
 Beatrix I van Bourgondië (+1184), gravin van Bourgondië (1148-1184), echtgenote van Frederik Barbarossa
 Beatrix der Nederlanden (*1938), koningin der Nederlanden (1980-2013)